Gracias a Dios hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Gracias a Dios, cabo que forma América Central en la costa del mar Caribe, entre Honduras y Nicaragua.
 Gracias a Dios, departamento de Honduras.

Música
 «Gracias a Dios», de la cantante mexicana Thalía.